«Любовная история» может означать:

 Любовный роман — литературный жанр.
 Любовная история (фильм, 1991) — Индия
 Любовная история (фильм, 1994) — США
 Уборная история — любовная история (мультфильм, 2007) — Россия
 Связанная с кляпом во рту. Любовная история (фильм, 1993) — США
 Любовная история, или Трагедия телефонистки (фильм, 1967) — Югославия

См. также 
 
 

